Ioan Popovici se poate referi la numele a doi generali din Armata României din Primul Război Mondial:

 Ioan Popovici (Provincialul) - fost comandant al Corpului 1 Armată la începutul războiului, demis după pierderea Bătăliei de la Sibiu, fiind trecut definitiv în retragere
 Ioan Popovici (Epure) - a fost comandantul Părții Sedentare a Marelui Cartier General la începutul războiului, deținând ulterior o serie de alte funcții

Vezi și:
 Ioan Popovici (scriitor), autor al unor volume ca Sub soarele tropicelor, Pe urmele marilor exploratori, Județul Tulcea, Enciclopedia descoperirilor geografice, Terra